

Sigle 

 Metro-Goldwyn-Mayer – casa di produzione cinematografica statunitense
 MGM Channel – canale televisivo della piattaforma SKY, controllato dall'omonima casa di produzione cinematografica
 MGM – Casa discografica italiana emanazione in Italia della Metro Goldwyn Mayer

Codici 
 MGM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Dannelly Field di Montgomery (Stati Uniti d'America)
 mgm – codice ISO 639-3 della lingua mambae

Economia 
 MGM – simbolo NYSE di MGM Mirage, catena di hotel e casino con sede a Las Vegas